Bolchi ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Bolchi (* 1940), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Sandro Bolchi (1924–2005), italienischer Regisseur